Hirschberggraben ist ein Gewässername:

 Hirschberggraben (Dürnach), linker Zufluss der Dürnach nach Mittelbuch, Stadt Ochsenhausen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Hirschberggraben (Schmida), linker Zufluss der Schmida bei Großweikersdorf, Bezirk Tulln, Niederösterreich